Xenocles d'Atenes (en llatí Xenocles, en grec antic ) fou un poeta tràgic atenenc de la família de Carcí d'Agrigent, concretament net de Xenocles d'Atenes el Vell, i fill de Carcí el Jove. Se'l menciona expressament en uns escolis a Aristòfanes on es distingeixen els diferents autors amb aquest nom, que de fet eren confosos moltes vegades entre ells i amb Filocles. No es conserven fragments de la seva poesia.

Referències 

Poetes tràgics de l'antiga Grècia
Poetes atenencs de l'antiguitat